Mediana pode se referir:

Na matemática a

 Mediana (estatística)
 Mediana (geometria)

Em Espanha a
 Mediana de Voltoya
 Mediana de Aragón

Desambiguação